День Шакала:
 День Шакала (роман) — роман Фредерика Форсайта
 День Шакала (фильм) — экранизация романа